Back Orifice (w skrócie BO) - program komputerowy przeznaczony do zdalnej administracji systemem. Umożliwia użytkownikowi zdalne sterowanie komputerem z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Nazwa programu jest grą słów związaną z oprogramowaniem Microsoft BackOffice Server. Back Orifice może również sterować wieloma komputerami jednocześnie za pomocą obrazowania.

Back Orifice ma architekturę klient-serwer. Mały i dyskretny program serwera znajduje się na jednym komputerze, którym zdalnie steruje program klienta z graficznym interfejsem użytkownika na innym komputerze. Oba komponenty komunikują się ze sobą za pomocą  protokołów sieciowych TCP i/lub UDP. W nawiązaniu do fenomenu Leeta, program ten często działa na porcie 31337.

Program Back Orifice został zaprezentowany po raz pierwszy na konferencji DEF CON 6, która odbyła się 1 sierpnia 1998 roku. Pomysłodawcą programu był Sir Dystica, członek amerykańskiej grupy hakerskiej Cult of the Dead Cow. Według grupy, celem programu było zademonstrowanie braku bezpieczeństwa w systemach operacyjnych Microsoft z serii Windows 9x.

Chociaż Back Orifice ma uzasadnione cele, takie jak zdalne administrowanie, inne czynniki sprawiają, że nadaje się do nielegalnych zastosowań. Serwer może ukryć się przed nieświadomymi użytkownikami systemu. Ponieważ serwer można zainstalować bez interakcji użytkownika, może być dystrybuowany jako koń trojański.

Z tych i innych powodów branża antywirusowa natychmiast sklasyfikowała ten program jako złośliwe oprogramowanie i dodała Back Orifice do swojej bazy wirusów. Mimo to był on powszechnie używany przez script kiddies ze względu na prosty interfejs graficzny i łatwość instalacji.

W późniejszym czasie pojawiły się dwie nowe aplikacje, Back Orifice 2000, wydana w 1999 roku, oraz Deep Back Orifice stworzone przez francusko-kanadyjską grupę hakerską QHA.

Zobacz też 

 Koń trojański (informatyka)
 Złośliwe oprogramowanie
 Backdoor
 Rootkit
 Sub7
 File binder

Bibliografia 

Hakerstwo
Informatyka
Bezpieczeństwo komputerowe